

Localidades de Portugal
 Tondela — cidade do distrito de Viseu
 Tondela (freguesia) — antiga freguesia
 Tondela e Nandufe — freguesia resultante da união das duas freguesias

Outros
 Clube Desportivo de Tondela — clube de futebol da cidade de Tondela
 Estação Ferroviária de Tondela — antiga estação de Tondela
 Barão de Tondela — título honorífico português